valkenier
Falconer (New York)
Falconer (band)
Falconer (roman)